Eyssenhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Eyssenhardt (1838–1901), deutscher Altphilologe
 Mathilde Eyssenhardt (1859–1932), deutsche Porträtmalerin